Ain't Life Grand – album dei Black Oak Arkansas del 1975
 Ain't Life Grand – album dei Widespread Panic del 1994
 Ain't Life Grand – album degli Slash's Snakepit del 2000
 Ain't Life Grand – traccia dell'album Stronger Than Death dei Black Label Society del 2000
 Ain't Life Grand – album di Masa Sumide del 2002